Moutier (französisch veraltet für ‚Kloster‘) steht für:

Geografie:
 Moutier, Kleinstadt im Kanton Bern, Schweiz
 Kloster Moutier-Grandval, ehemalige Benediktinerabtei in Moutier, Kanton Bern, Schweiz
 Amtsbezirk Moutier, ehemalige Verwaltungseinheit des Kantons Bern, Schweiz
 Moutier-d’Ahun, Gemeinde im Département Creuse, Frankreich
 Moutier-Malcard, Gemeinde im Département Creuse, Frankreich
 Moutier-Rozeille, Gemeinde im Département Creuse, Frankreich
 Vieil-Moutier, Gemeinde im Département Pas-de-Calais, Frankreich
 Moutier, frankoprovenzalischer Name der Gemeinde Monastero di Lanzo in der Provinz Turin, Italien

Personen:
 Louis Moutier (1831–1903), französischer Autor okzitanischer Sprache, Romanist, Grammatiker, Lexikograf und Dialektologe

Siehe auch:
 Mouthier
 Moustier (Begriffsklärung)
 Moutiers
 Moûtiers